Barely Legal (tijdschrift), een pornografisch tijdschrift
Barely Legal (album), een album van The Hives
films:
National Lampoon's Barely Legal (2003)
Barely Legal (2006)
Barely Legal (2011)
Barely Legal (Family Guy), een aflevering van Family Guy